Эрмисенде () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Санабрия. Занимает площадь 109,05 км². Население — 313 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 146 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Zamora

Муниципалитеты Саморы